Candida – miejscowość i gmina we Włoszech
 Candida – polska grupa muzyczna
 Candida – rodzaj grzybów z rzędu drożdżakowców

Zobacz też 
 Barbatia candida – gatunek mięczaka z rodziny arkowatych
 Clitocybe candida (lejkówka śnieżysta) – gatunek grzyba z rodziny gąskowatych
 Mammilloydia candida – gatunek rośliny z rodziny kaktusowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Mammilloydia
 Kandyda – imię żeńskie